Багатипара — топоним.

 Багатипара — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Багатипара — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Натор.